la balena franca nordpacifica (Eubalaena japonica)
 la balena franca nordatlantica (Eubalaena glacialis)